Els anticossos anticitoplasma de neutròfils (ANCA) són un grup d'autoanticossos, principalment de tipus IgG, dirigits contra antígens que es troben presents en el citoplasma dels granulòcits neutròfils (el tipus més comú de leucòcits) i dels monòcits. Es poden detectar per mitjà d'una anàlisi sanguínia en un gran nombre de malalties autoimmunitàries, però es troben particularment associats a la vasculitis sistèmica, també anomenada vasculitis associada a ANCA.

Anticossos